Keban Jati (Pasma Air Keruh), een plaats in Indonesië
Keban Jati (Air Nipis), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing